è un kaijū, un mostro gigantesco del cinema giapponese. La sua prima apparizione avviene nel film Daikaijū Baran del 1958, in cui un varano mutato dalle radiazioni diventa un gigantesco rettile che comincia ad attaccare l'umanità. Appare anche in alcune scene de Gli eredi di King Kong (1968).

Aspetto e abilità
Varan, come dice il nome ha l'aspetto di un gigantesco varano, ma più di un'iguana. Non possiede abilità particolari, se non quella di volare con una membrana che gli passa dalle braccia alle gambe, simile a quella di un drago volante, una lucertola con membrana simile; possiede inoltre una grande agilità. Varan compare anche nel videogioco Godzilla: Unleashed, dove mostra l'ulteriore capacità di sputare una fiamma rossa e palle infuocate.

Filmografia
 Daikaijū Baran(1958)
 Gli eredi di King Kong (Kaijū Sōshingeki, 1968), cameo
 Gojira - Final Wars (Gojira: Fainaru Wōzu, 2004), Stock Footage

Altri progetti 

Personaggi di Godzilla
Toho Kaiju
Sauri immaginari